

Топоніми 
Фунабасі (Акіта)
Фунабасі (Тіба)
Фунабасі (Ямаґата)